Top Teams Cup 2004-2005 – torneo di pallavolo femminile
 Top Teams Cup 2004-2005 – torneo di pallavolo maschile